El Demokratska Partija Socijalista Crna Gore (Partit Democràtic dels Socialistes de Montenegro) és un partit polític de Montenegro. És liderat per Milo Đukanović, que és l'actual primer ministre. A les últimes eleccions legislatives de Montenegro del 21 d'octubre de 2002, el partit va guanyar com a part de la Llista Democràtica per un Montenegro Europeu 30 dels 75 escons.

Enllaços externs 
Demokratska Partija Socijalista Crna Gore 

Partits polítics d'Europa
Política de Montenegro